Pariotichus is een geslacht van uitgestorven gymnarthride Microsauria uit het Vroeg-Perm van Texas.

Onderzoeksgeschiedenis 
Pariotichus werd in 1878 verzameld door Jacob Boll uit de Wichita Group van Texas en in hetzelfde jaar beschreven door de Amerikaanse paleontoloog Edward Drinker Cope. Het is een van de eerste beschreven Microsauria uit Noord-Amerika. De typesoort is Pariotichus brachyops, de enige momenteel erkende soort van het geslacht. Andere soorten Pariotichus werden beschreven, meestal door Cope, die vervolgens zijn geïdentificeerd als captorhinomorfe reptielen (inclusief de bekende Captorhinus aguti) en werden opnieuw toegewezen door Case (1911). Een andere soort Pariotichus megalops is een jonger synoniem van de temnospondyle dvinosauriër Isodectes obtusus. De osteologie en verwantschappen van Pariotichus brachyops werden vervolgens beoordeeld door Gregory et al. (1956) en Carroll & Gaskill (1978).

Anatomie 
Het holotype en het enige exemplaar van Pariotichus, AMNH 4328, is een gedeeltelijke schedel die momenteel wordt bewaard in het American Museum of Natural History. De relatief slechte bewaring heeft pogingen bemoeilijkt om de anatomie goed te kenmerken in vergelijking met andere gymnarthriden uit het Vroeg-Perm van Texas, met name de kleinere Cardiocephalus en de grotere Euryodus. Algemene kenmerken van de schedel, zoals verhoudingen en tandmorfologie, komen overeen met die van andere gymnarthriden. De meest recente herziening door Carroll & Gaskill (1978) leverde geen diagnose voor het geslacht of de soort. Het stratigrafische voorkomen in de Wichita-groep gaat vooraf aan die van Cardiocephalus en Euryodus in de Clear Fork-groep.

Verwantschappen 
Pariotichus is zelden opgenomen in fylogenetische analyses, maar wordt meestal teruggevonden als een gymnarthride. Hieronder staan de resultaten van de analyse door Huttenlocker et al. (2013):

Uitgestorven amfibieën